Taboada hace referencia a varios artículos:

Lugares

Argentina 

 Estación Taboada, localidad de la provincia argentina de la provincia de Santiago del Estero, en el departamento de San Martín.
 Departamento General Taboada, de la provincia de Santiago del Estero.

España 

Taboada (Carballo), lugar de la parroquia de Carballo, municipio de Taboada, provincia de Lugo.
Taboada (Ferrol), lugar de la parroquia de Mandiá, concello de Ferrol, provincia de La Coruña.
Taboada (Lugo), municipio de la provincia de Lugo.
Taboada (Monfero), parroquia del municipio de Monfero, provincia de La Coruña.
Taboada (Paderne), lugar de la parroquia de Paderne, municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña.
Taboada (Piloño), lugar de la parroquia de Piloño, municipio de Villa de Cruces, provincia de Pontevedra.
Taboada (San Fiz de Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, municipio de Monfero, provincia de La Coruña.
Taboada (San Mamede de Ferreiros), lugar de la parroquia de San Mamede de Ferreiros, municipio de El Pino, provincia de La Coruña.
Taboada (Silleda), parroquia del municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.
Taboada dos Freires, parroquia y lugar del municipio de Taboada, provincia de Lugo.
Taboadavella, lugar de la parroquia de Taboada, municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.
Puente Taboada, antiguo puente de piedra del siglo X en el municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.